Noctis (nuit en latin) est un simulateur de vol spatial. Il est notamment remarquable pour sa petite taille (moins de ) et l'étendue de son univers imaginaire (une galaxie tout entière). Le code source est disponible mais il n'est pas possible de redistribuer librement les modifications.

Noctis est une simulation spatiale dans lequel le joueur prend le rôle d'un explorateur dans un vaisseau spatial appelé 'Stardrifter'. Il n'y a pas de but direct, le joueur doit simplement explorer la vaste galaxie (d'une taille réaliste) afin de cataloguer tous les astres (étoiles, planètes et lunes) dans une base de données.

Le moteur de jeu est assez vaste le joueur peut voyager autour des étoiles, planètes et lunes, il doit prendre en compte la gestion du carburant du vaisseau pour le vol interplanétaire. Le joueur peut explorer même la surface des planètes et y atterrir.
Chaque planète a une atmosphère, une faune et une flore différente. On peut y trouver des ruines de civilisations et des bâtiments. Les phénomènes météorologiques sont pris en compte également sur chaque planète.

Système de jeu

Le vaisseau 

Vous explorerez la galaxie de Noctis dans un véhicule appelé Stardrifter, un terme qui ne s'applique pas seulement au vaisseau, mais aussi à son pilote. Il existe de nombreux Stardrifters qui explorent la galaxie, mais il est très peu probable que vous en trouviez un autre par hasard. Le Stardrifter est un parfait vaisseau d'exploration, il est équipé d'une grande variété d'outils pour faciliter la recherche et la navigation vers des systèmes solaires inconnus. Il faut garder à l'esprit que lorsque vous jouez à Noctis vous ne contrôlez directement que vous-même, pas le Stardrifter. Afin d'utiliser le Stardrifter, vous devez utiliser les différents ordinateurs à l'intérieur du vaisseau, dont le plus important est intégré dans la fenêtre principale au-devant du vaisseau.

Se déplacer 

Tous vos mouvements sont contrôlés par la souris. Le mouvement de la souris vous permet de vous déplacer en avant et en arrière et de vous tournez d'un côté à l'autre. Pour rechercher et vers le bas, ou d'un côté à l'autre, maintenez le bouton droit de la souris. Si vous vous tenez au milieu de votre Stardrifter et appuyez sur la touche flèche HAUT, vous allez monter à l'extérieur de stand au-dessus du navire (Vous êtes protégé par une combinaison spatiale, c'est donc sans danger). Vous pouvez alors revenir en arrière de la marche grâce à la proximité des portes-activé dans la coupole. Si vous êtes à l'intérieur du Stardrifter, en double-cliquant sur le bouton droit de la souris vous serez ramené à l'écran principal. Il existe plusieurs autres commandes de déplacement. Tout d'abord, vous pouvez maintenir le bouton gauche pour courir vers l'avant (ou nager si vous êtes dans l'eau). Deuxièmement, en appuyant sur une des touches numériques (0-9) vous pourrez également courir vers l'avant, à une vitesse appropriée pour le nombre que vous avez pressé. Cela a l'avantage de vous permettre de prendre votre doigt sur le bouton de la souris. Troisièmement, un appui sur  va augmenter l'écran anti-radiation de votre casque, vous donnant une vue plus éclaircie.  vous permettra de faire l'inverse.

Utiliser les ordinateurs 

Dans Noctis, vous portez un , ou HUD, qui est l'écran d'un ordinateur intégré dans votre costume. Le HUD affiche beaucoup d'informations importantes, et est directement relié à l'ordinateur principal du Stardrifter. Cependant, toutes les fonctions principales du Stardrifter sont accessibles par le biais de l'ordinateur principal d'affichage. Quand vous regardez à l'extrémité gauche de la fenêtre, vous verrez un menu affiché sur le verre. L'une des quatre options de ce menu est mis en valeur, de la même façon que vous attendrez d'une application Windows. Toutefois, au lieu d'une souris, vous utilisez une infra-rouge unité dans votre casque, un peu comme une TV de contrôle à distance, ce qui signifie que vous pouvez sélectionner les différentes options du menu par la recherche directement à eux. Pour confirmer votre choix, cliquez sur le bouton gauche de la souris tout en regardant l'élément de menu que vous souhaitez activer. Juste à droite de ce menu, si vous recherchez un peu, il y a une série d'autres options en cours d'exécution horizontalement, qui sont en dessous les détails relatifs à vos actions. Sélection d'une option de menu, que ce soit à partir du menu principal à gauche, ou dans le sous-menu ci-dessus, les modifications des options sur le sous-menu, un peu comme en cliquant sur le bouton « Fichier » dans une application Windows, révélant ainsi un deuxième liste des options qui ont trait au dossier. Chacune des options du menu dans Noctis a aussi une touche de raccourci, qui peut être pressé, où que vous soyez dans le Stardrifter, même si vous ne regardez pas l'écran. Ces touches sont affichées sur le dessus de la jante de votre HUD.

Chaque fois que vous êtes à l'intérieur de votre Stardrifter, votre HUD affiche beaucoup d'informations à partir de votre ordinateur principal. En haut de l'écran sont affichés de la classe et le nom de votre cible à distance. En bas à gauche sont affichées la distance de votre cible en années-lumière, et la distance de votre cible, en dyams. Vous noterez également qu'il y a des messages affichés sur la jante intérieure de votre visière du casque lui-même. En haut à gauche, la date est affichée, et le long de la partie supérieure droite sont affichés les touches de raccourci pour le menu actuellement sélectionné sur l'ordinateur. Le long du bas de votre écran sont affichés jante de la gravité (en FGS), la température, la pression atmosphérique. Enfin, en bas à droite de l'HUD de l'écran principal est affiché le statut de votre ordinateur. Votre HUD est éclairé par quatre petites diodes dans les coins de l'écran jante. Pour éclaircir ou assombrir celles-ci, utiliser les touches « + » et « - » de votre clavier.

Piloter le Stardrifter 
Les fonctions les plus importantes de l'ordinateur sont celles qui sont relatives aux trajectoires du Stardrifter. Sélectionnez l'option  dans le menu principal en cliquant dessus avec le bouton gauche de la souris, et un coup d’œil sur les options qui apparaissent sur le sous-menu à droite. Le premier est . Sélectionnez le de la même manière.

Vous allez avoir une croix qui va s'afficher. Cela vous permet de sélectionner l'étoile que vous souhaitez visiter, de façon pointez une étoile à travers une des fenêtres et double-cliquez sur le bouton droit de la souris. Maintenant, sous le menu des options sur l'écran principal, certains détails apparaissent sur l'étoile que vous avez sélectionné.

Stardrifters voyage entre les étoiles en utilisant leurs puissants moteurs alimentés au lithium. Une fois que vous avez sélectionné votre cible à distance, c'est-à-dire l'étoile que vous souhaitez visiter, sélectionnez . Votre Stardrifter va maintenant augmenter sa puissance Vimana jusqu'à arriver à une vitesse maximale vers votre cible à distance. Vous remarquerez que votre distance de la cible apparaît sur votre HUD.

Référence

Lien externe 
  Site officiel

Jeu vidéo de simulation de vol spatial
Jeu vidéo sorti en 2000
Jeu Windows
Jeu vidéo développé en Italie